Sukow ist der Name 
folgender Orte:
Sukow, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
Sukow (Sukow-Levitzow), Ortsteil der Gemeinde Sukow-Levitzow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
einer nach ersterem Ort benannten frühslawischen Keramikfundgruppe, der Sukower oder Sukow-Dziedzice-Gruppe

Siehe auch:
 Suckow (Begriffsklärung)
 Sukov (Begriffsklärung)
 Succow
 Succo